Alexander Nilsson kan avse:

 Alexander Nilsson (politiker)
 Alexander Nilsson (fotbollsspelare), fotbollsspelare född 1992
 Alexander Nilsson (fotbollsspelare född 1990), fotbollsspelare född 1990
 Alexander Nilson, kock/programledare